Limnocalanus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1863. Limnocalanus ingår i familjen Centropagidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Limnocalanus